Майкл Чимино (, 3 февраля 1939 — 2 июля 2016) — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Лауреат премии «Оскар», наиболее известен как режиссёр картины «Охотник на оленей».

Биография 
Родился 3 февраля 1939 года (по другим данным 16 ноября 1943 года) в Нью-Йорке в семье италоамериканцев. Окончил Йельский университет, после чего работал в телерекламе. Свою карьеру в кинематографе начал с написания сценариев (фантастическая лента «Молчаливый бег» Дугласа Трамбулла). Первой его заметной работой стал фильм «Громобой и Быстроножка» (1974), в котором сыграл Клинт Иствуд.

Спустя четыре года Чимино снял картину о вьетнамской войне «Охотник на оленей», ставшую его самым крупным успехом. В фильме сыграли Роберт Де Ниро и Кристофер Уокен. «Охотник на оленей» получил пять «Оскаров» (включая номинации за лучший фильм и лучшую режиссуру), а самому Чимино компанией «United Artists» была предоставлена финансовая возможность приступить к работе над следующим фильмом, которым стал вестерн «Врата рая».

Однако картина «Врата рая» (1981) с очень большим по тем временам бюджетом в 40 млн долларов потерпела катастрофический провал. Это привело к банкротству «United Artists» и серьёзно пошатнуло репутацию Чимино.

В 1980-х режиссёр поставил боевики «Год дракона» (1985) с Микки Рурком в главной роли и «Сицилиец» (1987) по роману Марио Пьюзо, где играл Кристофер Ламберт. В 1990 году вышел ремейк одноимённого фильма Уильяма Уайлера «Часы отчаяния», в котором снялись Микки Рурк и Энтони Хопкинс. В 1996 году режиссёр снял остросюжетную драму «Ловец солнца».

В 2007 году короткометражная лента Чимино «Перевод не требуется» вошла в состав киноальманаха «У каждого своё кино».

Скончался 2 июля 2016 года на 78-м году жизни у себя дома в окружении близких.

Фильмография

Режиссёр 
 1974 — «Громобой и Быстроножка» / Thunderbolt and Lightfoot
 1978 — «Охотник на оленей» / The Deer Hunter
 1980 — «Врата рая» / Heaven’s Gate
 1985 — «Год дракона» / Year of the Dragon
 1987 — «Сицилиец» (по одноимённому роману Марио Пьюзо) / The Sicilian
 1990 — «Часы отчаяния» / Desperate Hours
 1996 — «Ловец солнца» / The Sunchaser
 2007 — «Перевод не требуется» (эпизод из «У каждого своё кино») / Chacun son cinema

Сценарист 
 1972 — « Молчаливый бег» / Silent Running

 1973 — «Высшая сила» / Magnum Force
 1980 — «Псы войны» / The Dogs of War

Примечания 

Лауреаты премии «Золотой глобус» за лучшую режиссёрскую работу
Лауреаты премии «Оскар» за лучший фильм (продюсеры)
Лауреаты премии Гильдии режиссёров США
Выпускники Йельского университета
Выпускники Йельской школы искусств